Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1945 го́да () — 24-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Вильнюс»

Группа «Шяуляй»

Группа «Сувалькия»

Группа «Клайпеда» 
Матчи не проводились. В финальный этап прошла Содиба.

Группа «Паневежис» 
Матчи не проводились. В финальный этап прошла МСК.

Группа «Таураге» 
Матчи не проводились. В финальный этап прошла Таурас.

Группа «Тельшяй» 
Матчи не проводились. В финальный этап прошла Джюгас.

Финальный турнир 
Вместо победителя группы «Каунас» Динамо (Каунас) в финальном этапе играл Спартакас (Каунас).

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Литература 
 Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922-1997 m.: istorinė apybraiža“ // Vilnius, „Diemedis“, 1997. 44 p.

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1945 году
1940-е годы в Литве
Чемпионат Литвы по футболу